Георги Дончев може да се отнася за:

 Георги Дончев или Андонов, Антонов, български революционер
 Георги Дончев (автомобилен състезател)
 Георги Дончев (автомобилен мениджър)
 Георги Дончев (оперен певец) (1884 – 1950)
 Георги Дончев (музикант)